Het provinciedistrict Tienen vormde tot 2017 bij de Belgische provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie Vlaams-Brabant een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Leuven en de kieskantons Glabbeek, Landen, Tienen en Zoutleeuw. Op dit niveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Glabbeek omvat de gemeenten Glabbeek en Lubbeek.
 Het kieskanton Landen omvat enkel de gemeente Landen.
 Het kieskanton Tienen omvat de gemeenten Boutersem, Hoegaarden en Tienen.
 Het kieskanton Zoutleeuw omvat de gemeenten Geetbets, Linter en Zoutleeuw.

Geschiedenis 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 7 van de 32 zetels van het kiesarrondissement Leuven toegewezen (voorheen 8 van de 38). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Vlaams-Brabant werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*)1965: VFD 1968: Communist Moscou 1971: LIB 1978: AMADA, FDF 1981: AMADA 1985: PVDA/PTB 1987: PTB/PVDA, RAD-UDRT 1968: PVDA/PTB, SAP/POS 1991: REGEBO 1994: NWP 2012: Belg-Unie 

Tienen
Tienen